Berwick Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berwick Heights (Pennsylvania), im Columbia County
 Berwick Heights (Virginia), im Roanoke County